Elizabeth A. R. Brown (1932–),  historienne américaine, spécialiste de la France médiévale et moderne
Elizabeth Martha Brown (1811–1856), dernière femme à avoir été exécutée en public à Dorset, Angleterre
Elizabeth Brown (1830-1899), astronome britannique